Obsjtina Glbovo (bulgariska: Община Гълъбово) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Stara Zagora, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Glbovo delas in i:
 Aprilovo
 Glavan
 Iskritsa
 Mednikarovo
 Musatjevo
 Mdrets
 Obrutjisjte
 Pomosjtnik

Trakten runt Obsjtina Glbovo består i huvudsak av gräsmarker. Runt Obsjtina Glbovo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Stara Zagora (region)